O Mensageiro de Santo António (Brasil: O Mensageiro de Santo Antônio) é uma revista mensal de espiritualidade cristã destinada aos católicos e aos devotos de Santo Antônio de Pádua. A revista é editada e organizada pela Ordem dos Frades Menores Conventuais.

História 

A revista está ligada a associação italiana Frati Minori Conventuali della Basilica di Sant'Antonio di Padova, de onde se originou e é editada em vários países, com maior relevo em Portugal, Brasil e na Itália. A publicação é mantida por assinatura anual e por doações; e tem como objetivo divulgar a devoção a Santo Antônio de Pádua e discutir temas sociais como justiça social, família, música, entretenimento a partir de uma visão cristã. Os artigos são produzidos por frades, padres, teólogos, psicólogos e leigos. 

Além de ser distribuída no Portugal, Brasil e na Itália, ela é publicada também em diversos países europeus (Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Suíça, Áustria, Polônia, Romênia e Bélgica), em dois países africanos (Nigéria e Gana), na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. A edição italiana da revista, nascida à sombra das cúpulas e dos minaretes da Basílica de Santo António em Pádua, tem suas publicações desde 1 de janeiro de 1898, neste mesmo ano, teve início a Caritas Antoniana focada em obras de caridade e sociais.

Edições em Português

Portugal
A edição portuguesa, começou inicialmente a ser impressa e distribuída a partir de Itália (janeiro de 1985), depois, a partir de abril de 1989, começou a ser publicada com administração, impressão e distribuição próprias. O seu inicio em Portugal foi incentivada pelo frei Eliseu Moroni OFM Conv.

Atualmente, os colaboradores provêm, predominantemente da Universidade Católica de Lisboa, da Universidade Católica do Porto, da área cultural de Coimbra, da rede “Cuidar da Casa Comum” e da família fransciscana. Eles escrevem para as seguintes colunas: “Igreja a Caminho”, “Homem e Sociedade”, “Os cristãos e a política”, “Educação”, “Livros”, “Internet”, “Patrimônio”, “Cinema” e “Reportagem do Mês”.

Brasil 
O exemplar de língua portuguesa começou a ser distribuído no Brasil em 1958. Em 1985, a revista passou a ser editada no país, com sede no Parque Oratório em Santo André (SP), no decorrer dos anos ela foi conquistando autonomia e ganhou matérias próprias sempre abordando assuntos relacionados a Igreja Católica e a temática teológica latina-americana, o objetivo da revista é contribuir para a formação e o enriquecimento cultural, intelectual e religioso de seus leitores. 

A partir de 1999, se tornou tradicional o envio do calendário Antoniano no mês de janeiro e no ano de 2021, a revista ganhou a modalidade digital. Juntamente com a revista, foi criada em 1986, a editora O Mensageiro de Santo Antônio, com a  publicação de livros, calendários e CD's. A obra é dirigida pelos Ordem dos Frades Menores Conventuais da Associação Antoniana dos Frades Menores Conventuais.

Ver também 
 Santo António de Lisboa
 Basílica de Santo António de Pádua
 Ordem dos Frades Menores Conventuais

Ligações externas 
 Revista O Mensageiro de Santo António – Edição de Portugal
 Revista O Mensageiro de Santo António - Edição do Brasil
 Revista O Mensageiro de Santo António – Edição de Itália
 Delegação dos Conventuais em Portugal
 Província São Francisco de Assis São Paulo-BR

Revistas religiosas do Brasil
Revistas em papel